Seznam polkov z zaporedno številko 38.

Seznam 
 Pehotni
 38. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 38. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 38. pehotni polk (Wehrmacht)
 38. strelski polk (ZSSR)
 38. polkovna bojna skupina (ZDA)
 38. pehotni polk (ZDA)
 38. lovski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 38. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 38. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 38. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 38. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 38. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi